Blanchard Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blanchard Mountain (Maine)
 Blanchard Mountain (Nevada)
 Blanchard Mountain (New York)